Балю́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Балюк, Александр Александрович (1974—2014) — украинский активист Евромайдана, Герой Украины.
 Балюк, Александр Трофимович (1935—2021) — советский и российский хозяйственный деятель, заслуженный работник транспорта Российской Федерации.
 Балюк, Александра Алексеевна (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 
 Балюк, Марк Николаевич (1909—1980) — генерал-майор.
 Зверева-Балюк, Диана Викторовна (1979—2009) — российская актриса театра и кино.